Ко́нонова — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Кононова, Александра Николаевна (род. 1991) — украинская спортсменка, паралимпийская чемпионка.
 Кононова, Евгения Анатольевна (род. 1989) — российская легкоатлетка.
 
 Кононова, Любовь Ивановна (род. 1948) — советская легкоатлетка.
 Кононова, Людмила Павловна (род. 1976) — член Совета Федерации РФ от законодательного органа государственной власти Архангельской области.
 Кононова, Мария Михайловна (1898—1979) — советский почвовед-биохимик, лауреат Государственной премии СССР, доктор биологических наук, профессор.
 Еремеева, Милития Никифоровна (Еремеева; 1923—1999) — советская волейболистка, игрок сборной СССР.
 Кононова, Светлана Васильевна (1940—2016) — советский и украинский энтомолог.